Dufy ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Dufy (1888–1964), französischer Maler 
 Raoul Dufy (1877–1953), französischer Maler des Fauvismus

Siehe auch:
 Duffy (Begriffsklärung)